Несмотря на очевидное единообразие, в европейских дорожных знаках существуют значительные отличия. Однако большинство европейских стран приняли Венскую конвенцию о дорожных знаках и сигналах 1968 года — это страны Албания, Австрия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Грузия, Венгрия, Италия, Казахстан, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Республика Молдова, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Россия, Турция, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Украина, Швеция и Швейцария.

Различия в европейских дорожных знаках 
Главные различия сводятся к
 графическим различиям;
 различиям в значениях;
 использованию различных цветовых схем;
 использованию местных языков (иногда двуязычие).

Графические различия 
 Предупреждающие знаки в Ирландии имеют форму ромба с жёлтым фоном вместо обычной треугольной формы. Такой тип знаков распространен в Северной и Южной Америке, Океании и некоторых азиатских странах, но не встречается больше нигде в Европе.
 Большинство пиктограмм (туннель, пешеход, автомобиль и т. д.) достаточно сильно отличаются в разных странах.
 Типы стрелок также могут отличаться.
 Применяются различные шрифты для надписей.

Различия в шрифтах надписей 
 Австрия использует шрифт TERN.
 Белоруссия использует шрифт СТБ 1140—2013 (изначально определённом в ГОСТ 10807-78).
 Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Косово, Люксембург, Македония, Республика Молдова, Румыния, Сербия, Словения, Хорватия, Черногория используют шрифт SNV.
 Великобритания, Греция, Ирландия, Исландия, Кипр и Португалия используют шрифт Transport. Кроме того, в Великобритании на магистралях используется шрифт Motorway.
 Германия, Греция (на автомагистралях), Латвия и Чехия используют шрифт DIN 1451.
 Дания использует шрифт Dansk Vejtavleskrift.
 Италия использует шрифты Alfabeto normale или Alfabeto stretto, когда требуется суженное написание.
 Испания, Нидерланды и Турция используют шрифт FHWA.
 Казахстан использует шрифт СТ РК 1125—2002 (изначально определённом в ГОСТ 10807-78)
 Норвегия использует шрифт Trafikkalfabetet.
 Польша использует шрифт Drogowskaz.
 Россия использует шрифт ГОСТ Р 52290-2004 (изначально определённом в ГОСТ 10807-78)
 Словакия использует шрифт Universal Grotesk.
 Украина использует шрифт Road UA и ДСТУ 4100-2014 (изначально определённом в ГОСТ 10807-78)
 Франция использует шрифт Caractères.
 Швейцария использует шрифт Frutiger.
 Швеция использует шрифт Tratex.
 Эстония использует шрифты Arial Narrow Bold и Helvetica.

Различие в цветовых схемах

Предупреждающие знаки 
 В большинстве европейских стран основная схема таких знаков — это красная окантовка, белый фон.
 В Швеции, Сербии, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Греции, Финляндии, Исландии, Македонии и Польше применяется янтарный цвет фона (в некоторых других странах таким же цветом фона обозначаются временно установленные знаки).
 Кроме того, знак Уступите дорогу в Швеции, Сербии, Хорватии, Финляндии и Польше имеет жёлтый фон.

Знаки дорожных работ/ремонта 
 Во многих странах обычно используется оранжевый янтарный и жёлтый фон.
 Жёлтый фон используется во Франции, Италии, Швеции, Финляндии, Литве, Польше, Молдове, Румынии, России и Белоруссии.

Магистрали 
 Белый текст на синем фоне используется в Австрии, Бельгии, Франции, Германии, Венгрии, Ирландии, Латвии, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии, Польше, Португалии, Испании и Великобритании.
 Белый текст на зелёном фоне используется в Белоруссии, Болгарии, Греции, Хорватии, Кипре, Чехии, Дании, Финляндии, Италии, Литве, Молдове, Румынии, России, Украине, Сербии, Словакии, Словении, Швеции и Швейцарии.

Обычные дороги 
 Белое на синем (как и магистрали) используется в Бельгии, Латвии и Нидерландах.
 Белое на синем используется в Болгарии, Кипре, Чехии, Финляндии, Греции, Италии, Литве, Молдове, Румынии, России, Украине, Словакии, Швеции и Швейцарии.
 Белое на зелёном используется во Франции, Венгрии, Ирландии, Польше, Португалии и Великобритании.
 Чёрное на жёлтом используется в Хорватии, Германии, Люксембурге, Норвегии, Сербии и Словении.
 Красное на белом используется в Дании (хотя на съездах с магистралей используется сочетание белое на синем).
 Чёрное на белом используется в Австрии и Испании.

Второстепенные дороги 
 Чёрное на белом используется в Эстонии, Финляндии, Франции, Ирландии, Португалии, Швейцарии и Великобритании.
 В Болгарии, Германии, Венгрии, Италии, Латвии, Литве, Молдове, Румынии, России, Словении и Швеции сочетание чёрное на белом используется только на дорогах в пределах населённого пункта.

Различия в значениях 
Иногда идентичные знаки имеют небольшие различия в значениях в соответствии с местными нормами и правилами движения.
 Европейские страны используют метрическую систему (расстояние в километрах или метрах, скорость в километрах в час, высота/ширина в метрах), за исключением Великобритании, где расстояние измеряется в милях, скорость в милях в час, высота/ширина указывается в ярдах, футах и дюймах.
 Часть стран использует в качестве десятичного разделителя точку, другие — запятую.

Направление движения 
Великобритания и Ирландия используют левостороннее движение. Соответственно, стрелки на знаках, учитывающих сторону движения (например, знак «кольцевое движение») имеют другое направление.

Таблица сравнения дорожных знаков 
 Для отображения названия знака на национальном языке наведите курсор мышки на знак. Для увеличения картинки кликните на знак.

Обычные знаки

Информационно-указательные знаки

Примечания

См. также 
 Дорожный знак
 Венская конвенция о дорожных знаках и сигналах
 Список шрифтов знаков
 Дорожные знаки Белоруссии
 Дорожные знаки Украины
 Дорожные знаки Греции
 Дорожные знаки Израиля
 Дорожные знаки России
 Дорожные знаки США

 Travlang.com
 German.about.com
 Road signs in Ukraine

Дорожные знаки